

Persone 
 Kateryna Kozlova – tennista ucraina
 Nicole Kozlova – calciatrice ucraina, attaccante
 Nina Kozlova – schermitrice ucraina
 Ol'ga Kozlova – ex biatleta russa

Pagine correlate 
 Kozlov